Гран-при Азербайджана 2018 года (официально Formula 1 2018 Azerbaijan Grand Prix) — автогонка, четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года, которая прошла 29 апреля на городской трассе в Баку. Из-за изменений в календаре гонка, проводившаяся ранее летом, была перенесена на весну.

Свободные заезды

Квалификация 

Примечания
  Нико Хюлькенберг получил штраф в пять позиций за внеплановую смену коробки передач.
  Брендон Хартли и Ромен Грожан не смогли попасть в 107 % от времени лидера первой сессии, но были допущены к старту по решению стюардов. Грожан также получил штраф в пять позиций за внеплановую смену коробки передач.

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="10"|www.formula1.com
|}

Примечания
  К времени Кевина Магнуссена было добавлено десять секунд за то, что он спровоцировал столкновение.
  Валттери Боттас сошёл на 49-м круге, но был классифицирован, так как прошёл 90 % дистанции.
 Сергей Сироткин получил штраф в виде потери трёх мест на Гран-при Испании за столкновение на 1-м круге с Серхио Пересом.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Азербайджана
События 29 апреля
Спорт в Азербайджане в 2018 году
Апрель 2018 года